

Patronyme 

 Julia Abel-Truchet (1862-1935), une peintre française et la femme de Louis Abel-Truchet ;
 Louis Abel-Truchet (1857-1918), un peintre et affichiste français.

Toponyme 

 Rue Abel-Truchet, une rue du  de Paris dont le nom vient du peintre Louis Abel-Truchet.